Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2009 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Rafael Nadal a remporté cette saison trois tournois sur terre battue avant Roland-Garros (Monte-Carlo, Barcelone et Rome) et s'est incliné en finale de Madrid face à Roger Federer. L'espagnol a notamment battu le  mondial Andy Murray et trois fois le  Novak Djokovic. Il était donc, comme les années précédentes, le grand favori.
 Si Rafael Nadal avait remporté le titre cette année, il aurait été le premier joueur de l'histoire à avoir cinq victoires consécutives (Björn Borg totalise six victoires, dont quatre seulement consécutives).
 Touché aux genoux, le Français Gaël Monfils laisse planer le doute quant à sa participation à Roland Garros. Il annonce finalement qu'il va bien y participer.
 19 Français prennent part au tournoi, soit le même nombre que les Françaises.
 David Nalbandian est forfait à cause d'une opération à l'épaule qui le handicapera jusqu'à l'US Open.
 Mario Ančić a déclaré forfait pour Roland-Garros, estimant que sa condition physique était insuffisante.

Pendant le tournoi 
 Pour leur dernière participation à Roland Garros, Fabrice Santoro et Marat Safin se sont inclinés respectivement au  et .
 Le , au premier Tour de Roland Garros, Ivo Karlović bat le record d'aces inscrits dans un seul match ATP en en servant 55 contre l'Australien Lleyton Hewitt. Il perd néanmoins le match (6-7, 6-7, 7-6, 6-4, 6-3). Le Croate bat ainsi l'ancien record qu'il codétenait avec le Suédois Joachim Johansson avec 51 aces dans un match, perdu aussi, au premier tour de Wimbledon en 2005.
 Grâce à sa victoire contre Lleyton Hewitt (6-1, 6-3, 6-1), Rafael Nadal signe une  consécutive - pour 0 défaite - à Roland Garros et bat de ce fait le record, tous sexes confondus, du nombre de victoires à Paris. Records anciennement détenus par Chris Evert (29 victoires) chez les femmes et par Björn Borg (28 victoires) chez les hommes.
 Nadal remporte son  consécutif à Roland-Garros depuis la finale de 2007, se plaçant à 9 longueurs du record de Björn Borg (41). Cette série prend fin en 1/8 de finale face à Robin Söderling, le suédois remportant le premier set de leur rencontre sur le score de 6-2.
 Novak Djokovic (), demi-finaliste en 2007 et 2008, est sorti au  par l'Allemand Philipp Kohlschreiber () sur le score sans appel de 6-4, 6-4, 6-4.
 Pour la première fois de sa carrière à Roland-Garros, Rafael Nadal perd un match dans ce tournoi, étant sorti en 1/8 de finale par Robin Söderling en quatre sets sur le score de 6-2 6-7 6-4 7-6 pour le suédois qui réalise là un exploit. C'est également la première fois que Nadal perd plus d'un set en un match à Roland-Garros.
 En éliminant Gaël Monfils, Roger Federer devient le premier joueur de l'ère Open à atteindre les demi-finales de Roland-Garros 5 années consécutives. Deux jours plus tard, il devient également le  à accéder à la finale du Grand Chelem parisien 4 fois d'affilée (après Björn Borg, Ivan Lendl et Rafael Nadal).
 Lors de cette finale, alors que Roger Federer menait 1 set à 0 et que Robin Söderling s’apprêtait à servir, un homme portant un polo de la Suisse et une écharpe de Barcelone sauta sur le terrain pour approcher le joueur suisse, mais après avoir sauté au-dessus du filet, un garde de sécurité le plaqua. Il n'est pas dit qu'il supportait Roger même s'il portait un polo Suisse, vu son écharpe de Barcelone. Le match continua et l'homme fut mis en garde à vue (voir Jimmy Jump).
 Robin Söderling arrive en finale au grand étonnement de tous car il était connu jusque-là pour ses résultats sur dur en particulier sur synthétique indoor.
 Après trois finales consécutives perdues à Paris, Roger Federer remporte finalement son premier Roland Garros et remporte ainsi le dernier tournoi du Grand Chelem manquant à son palmarès. Il reçoit le trophée des mains de Andre Agassi qui a accompli le même exploit 10 ans auparavant. Par cette victoire, il égale le record de victoires en Grand Chelem de Pete Sampras (14) et le nombre de finales en Grand Chelem de Ivan Lendl (19).
 Au moment de la finale Robin Söderling présente un des plus mauvais bilans qui soient dans ses faces à faces avec Roger Federer : 0 victoires pour neuf défaites. Seuls Nikolay Davydenko 0/12, Mikhail Youzhny 0/10, Jarkko Nieminen 0/10 font alors moins bien que lui ; fin 2009 Nikolay Davydenko réussira finalement à battre Federer deux fois de suite 2/13, Mikhail Youzhny toujours 0/10, Jarkko Nieminen toujours 0/10 et Robin Söderling qui se placera alors au  avec 0/12.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis masculin en 2009
Tennis en France en 2009
Tennis en mai 2009
Tennis en juin 2009